Cette page propose une liste des forteresses de Serbie.

forteresses